Symbol ♀ vznikl zjednodušením atributu římské bohyně lásky a krásy Venuše, jímž bylo zrcátko. Protože bohyně Venuše byla pro mnohé symbolem ženství, má i její symbol více významů:

 samice – pohlaví
 Venuše – bohyně v římské mytologii
 Venuše – astronomická značka pro tuto planetu
 měď – alchymistický symbol

Související rozcestníky 
 ♂

Externí odkazy